Mahal peut désigner :

Sigle 
 Mahal, acronyme hébreu de Mitnadvei Chutz LaAretz qui signifie littéralement « volontaires venant de l'extérieur d'Israël » et qui désigne les volontaires étrangers, juifs et non juifs, qui combattirent dans le camp israélien durant la première guerre israélo-arabe.

Toponyme 

 Le Jal Mahal (« palais sur l'eau ») est un palais situé au milieu du  à Jaipur, au Rajasthan en Inde.
 Kapas Mahal, nom donné à partir du  à l’actuelle région des Chittagong Hill Tracts

Titres 

 Antar Mahal, un film indien de 2005 réalisé par Rituparno Ghosh.

Divers 
 L'Amrit Mahal, une race bovine indienne.
 Hindola Mahal, un palais en Inde.

Surnom et pseudonyme 

 Jinder Mahal, un catcheur canadien d'origine indienne.
 Mumtâz-i Mahal, surnom de l'une des épouses de l'empereur moghol Shâh Jahân.

Voir aussi 
 Maldivien
Acronyme
Patronyme indien